Королёвский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Королёвский сельсовет — в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Королёвский сельсовет — в Колыванском районе Новосибирской области.